Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii „Piosenka roku” lub „Utwór roku”:

Lata 1994–1999

Lata 2000–2009

Lata 2010–2020

Lata 2021– 2030

Najczęściej nagradzani

Najczęściej nominowani

Przypisy 

Utwór